Нолинский округ — административно-территориальная единица Нижегородского края, существовавшая в 1929—1930 годах. Административный центр — город Нолинск.

Нолинский округ был образован в 15 июля 1929 года в составе Нижегородского края.

30 июля 1930 года Нолинский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Нижегородского края.

Административное деление 
Округ был разделён на 16 районов:
 Богородский,
 Вятско-Полянский,
 Кильмезский,
 Лебяжский,
 Малмыжский,
 Немский,
 Нолинский,
 Сунский,
 Унинский,
 Уржумский,
 Шурминский,
 Тоншаевский,
 Тужинский,
 Шарангский,
 Юмский,
 Яранский.

Округа РСФСР